Interkontinentala cupen 1983, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1983, var den tjugoandra upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 11 december 1983. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Hamburger från Hamburg, Västtyskland, som vann Europacupen 1982–83. Sydamerika representerades av Grêmio från Porto Alegre, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1983.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Grêmio vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–1. Renato blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1983
Europacupen i fotboll 1982/1983

Källor

Noter

1983
Fotbollsåret 1983
1983 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Grêmio FBPA
Hamburger SV
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan